Ceiça é um cantora de música popular brasileira.

Discografia 
”As tribos”
”Lenha na fogueira”
”Conexão carioca 3”
”Quem são os novos da MPB?”
”Conexão carioca 3”
”Aldeias urbanas”

Cantores do Rio de Janeiro (estado)